Кла́вдий Никандрович Пасха́лов (1843, Калужская губерния — 1924) — русский православный писатель и публицист, общественный деятель. Член Русского Собрания. Почётный член Русского Монархического союза.

Биография 
Родился в дворянской семье в Калужской губернии, отец — офицер, мать, А. Н. Пасхалова — поэтесса. Старший брат, Виктор Никандрович Пасхалов (1841—1886) — известный композитор, автор романсов.

В 1875 году Клавдий Пасхалов поступил на службу в Министерство финансов.
В 1882 стал сотрудником Крестьянского поземельного банка. Дослужился до чина действительного статского советника; вышел в отставку (предположительно) к началу XX века. В конце XIX века приобрел усадьбу Колосово неподалёку от города Алексин Тульской губернии, которую перестроил в псевдоготическом стиле.

За годы государственной службы у К. Н. Пасхалова сформировались связи в кругах московских славянофилов. Являясь сторонником неограниченного самодержавия, он стал активным участником монархического движения начала XX века. Член Русского Собрания, почетный член Русского монархического союза и Калужского отдела Союза Русского Народа; организатор и участник монархических съездов. Пасхалов считал, что «ограниченное или конституционное самодержавие есть такая же бессмыслица, как, например, мокрый огонь, сухая вода и т. п». Советский историк А. Я. Аврех отмечал, что «Пасхалов для черносотенцев был примерно тем же, кем был князь П. А. Кропоткин для анархистов: патриархом и теоретиком одновременно».

Был противником столыпинской аграрной реформы и буржуазных преобразований, полагая, что разрушение крестьянской общины и развитие капиталистических отношений ведет к разрушению традиционных устоев с катастрофическими последствиями. В 1909—1912 годах вышли три тома «Сборника статей, воззваний, записок, речей, писем» К. Н. Пасхалова.

В годы Первой мировой войны, проживая в Алексине и в Колосове, продолжал принимать участие в работе монархических организаций; публиковал статьи в правомонархической печати, вел переписку с деятелями правого крыла, выступал против немецкого засилья в русском государстве и экономике. Являлся членом губернского земского собрания от Тарусского уезда. После 1917 года отошел от участия в политике. Скончался своей смертью в 1924 году в Алексине.

Труды 

 Деревенское раздумье / К. Пасхалов. - Москва : печатня А.И. Снегиревой, [1907]. - 94 с.; 22.
 Пасхалов К. Н. Русский вопрос . / Сост., предисл. и коммент. Д. Стогова / Отв. ред. О. Платонов. — М.: «Алгоритм», 2008.— 720 с. ISBN 978-5-9265-0703-1

Примечания

Литература 
 Бойников А. М. Геополитическая проблематика в публицистике К. Н. Пасхалова // СМИ в онтологическом и культурном пространстве славянского мира: сб. матер. науч.-практ. конф. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. — С. 68-80.
 Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь: Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм / Гл. ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов. — М., 2003. — С. 546—548.
  [Вступительная статья] // Пасхалов К. Н. Русский вопрос. — М.: Институт русской цивилизации: Алгоритм, 2009. — 720 с.
 Сулейманов Р. А. Родственный круг русского консерватора: К. Н. Пасхалов и его семейное окружение // Россия и мир в конце XIX — начале XX века: Матер. 7-й всерос. науч. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (Пермь, Перм. гос. ун-т, 5-9 февраля 2014 г.); Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Пермь, 2014. — С. 118—124.

Ссылки 
 Пасхалов Клавдий Никандрович (1843—1924)

Публицисты Российской империи
Русские писатели по алфавиту
Общественные деятели России
Члены Русского собрания
Члены Союза русского народа
Русские писатели XIX века
Писатели по алфавиту
Действительные статские советники